La Kypello Kyprou 1970-1971 fu la 29ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo quinto titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono sedici, ovvero le dodici di A' Katīgoria 1970-1971 e, essendo stato disputato dopo la fine dei campionati, le squadre posizionate ai quattro posti della B' Katīgoria 1970-1971 (, ,  e ). Erano previsti quattro turni: ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con supplementari ed eventuale ripetizione (a campi invertiti) in caso di perdurante pareggio. La finale fu giocata una prima volta il 30 maggio 1971 e, dopo che la prima finì in pareggio, una seconda volta il 6 giugno 1971.

Risultati

Ottavi di finale
Gare disputate il 1º e il 2 maggio 1971.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 1971

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 maggio 1971

Replay degli ottavi
Gara disputata il 5 maggio 1971.

Quarti di finale
Gare disputate il 15 e il 16 maggio 1971.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 maggio 1971

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 maggio 1971

Replay dei quarti
Gara disputata il 19 maggio 1971.

Semifinali
Gare disputate il 23 maggio 1971.

Finale

Replay della finale

Tabellone degli ottavi

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1971-1972.

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1970-1971
 B' Katīgoria 1970-1971

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
1970-71